Вере́йцы́ (, ) — топоним:

Белоруссия 
 Верейцы — деревня в Вязьевском сельсовете Осиповичского района Могилёвской области.
 Верейцы — деревня в Протасевичском сельсовете Осиповичского района Могилёвской области.

См. также 
 Верейцы (станция)